Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of New England novembre 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Hana Mandlíková 6–1, 6–4.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Hana Mandlíková (finale)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Pam Shriver (semifinali)

 Claudia Kohde Kilsch (primo turno)
 Manuela Maleeva (secondo turno)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Catarina Lindqvist (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New England 1986